План «Ромео» () — собирательное название программы Штази, по которой для добычи жизненно важной информации с Запада разведка ГДР использовала внешне привлекательных мужчин, которые путём соблазнения женщин и вступления с ними в отношения заполучали ценную для ГДР информацию и сообщали её руководству. Аналогичный план в ГДР с использованием женщин-агентов назывался «Венера» (), хотя подобных агентов называли в шутку «Джульеттами» по аналогии с «Ромео». В КГБ подобных агентов-мужчин на жаргоне называли «вороны», а агентов-женщин — «ласточки».

Содержание плана 
В воспоминаниях бывшего начальника Штази Маркуса Вольфа упоминалось, что разведчикам ГДР не запрещалось заводить на Западе знакомства с женщинами, и если эти знакомства были перспективными, то руководство «не считало необходимым удерживать своих людей от такого рода контактов». Однако из-за многочисленных слухов и городских легенд западные СМИ распространяли слухи, что в ГДР были специальные школы по подготовке агентов «Ромео», и Вольф в воспоминаниях неоднократно опровергал это, постоянно сравнивая подобные россказни с романами о Джеймсе Бонде.

Главное управление разведки ГДР при Министерстве государственной безопасности ГДР (Штази) неоднократно применяло этот план с целью получения ценной информации из ГДР. Агенты Штази заводили знакомства с женщинами, которые занимали посты секретарей и помощниц в различных министерствах ФРГ и не стеснялись сообщать всю информацию своим мужчинам. Аналогично женщины занимались соблазнением мужчин, работавших на высокопоставленных должностях в ФРГ: часто такие женщины высоко продвигались по карьерной лестнице и передавали самую ценную информацию в руки восточногерманской разведки. В Штази и КГБ накапливалась и хранилась информация о сексуальных предпочтениях как самих агентов, так и потенциальных объектах вербовки.

В 1979 году в ФРГ прокатилась волна «дел секретарш», когда множество агентов Штази провалились и попали под суд. По словам Президента Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Рихарда Майерса, под суд попали 16 восточногерманских шпионов, и пресса поспешила списать вербовку многих женщин на страх перед насилием или какой-либо шантаж. Такие случаи в истории ГДР действительно имели место, а однажды одна из арестованных, узнав о том, что сообщала информацию агенту-«Ромео», совершила суицид, о чём Вольф сожалел до конца своих дней. Однако начальник отдела в том же федеральном ведомстве Х. Хелленбройх заявил, что многие вступили на путь сотрудничества с ГДР по любви или по личным убеждениям, а не из-за давления или каких-либо обещанных ценностей и наград. Некоторые из завербованных женщин отказывались работать с другими разведчиками, что свидетельствовало о том, что они искренне любили тех, с кем познакомились и кому передавали информацию.

В связи с отзывом на родину зачастую образовавшиеся пары распадались, и долгое время агенты не могли встретиться со своими возлюбленными, а последним грозила уголовная ответственность в случае, если бы их деятельность была раскрыта. После объединения Германии на волне антикоммунизма и осуждения деятельности ГДР в Германии началась волна судебных процессов против «секретарш-агентов», которым нередко выносили приговоры в виде больших сроков тюремного заключения. Только после объединения Германии (хоть и не сразу) Федеральный конституционный суд Германии постановил прекратить все уголовные преследования агентов ГДР, отказавшись их считать изменниками Родины, и немедленно освободить всех осуждённых. Это во многом помогло восстановить многие пары.

Завербованные по плану 
 Габриэла Гаст — сотрудница Федеральной разведывательной службы ФРГ, доктор политологии. Завербована Карл-Хайнцем Шнайдером, во время вербовки стала главным аналитиком разведки ФРГ по СССР и Восточной Европе. В 1987 году назначена заместителем руководителя отдела Восточного блока в разведке ФРГ. После объединения Германии арестована и осуждена, но в феврале 1994 года освобождена.
 Урзель Лоренцен — секретарь штаб-квартиры НАТО в Брюсселе; ассистент британского директора оперативного управления при генеральном секретаре НАТО. Завербована Дитером Вилем.
 Дитер Попп — страховой агент в Бонне, открытый гомосексуалист. Завербован Эгоном Штреффером (умер в 1989 году от СПИДа).
 Карл-Хайнц Кнолльман — подполковник пограничной службы ФРГ. Завербован Рут Мозер, жительницей Бонна; позже она завербовала своего второго мужа, который сообщал Штази информацию о военно-политической стратегической оборонной концепции ФРГ.
 Ингрид Гарбе — секретарь представителя ФРГ в НАТО. Разоблачена в 1979 году.
 Гудрун (фамилия неизвестна) — секретарь при Гансе Глобке. Завербована лётчиком Гербертом С. («Астор»), который представился как офицер советской разведки. Стараниями Гудрун удалось добиться ухода последнего из политики. От сотрудничества с другими разведчиками отказывалась, не желая бросать Герберта, которого называла любимым человеком.
 Маргарет Любиг — переводчица в штаб-квартире НАТО в Фонтенбло. Завербована Роландом Гандтом, директором театра из Саксонии, который работал под легендой офицера датской разведки. С другими разведчиками на контакт не шла (минимум трижды отказывалась), поскольку испытывала искренние чувства к Роланду.
 Шнайдер (имя неизвестно) — сотрудница ведомства федерального канцлера. После знакомства с разведчиком подавала заявку на принятие в СЕПГ. Сотрудничала и после отзыва разведчика, пока не рассказала другому мужчине правду о своей должности.
 Урсула Х. — секретарь руководства ХДС; разоблачена вместе с мужем в 1979 году. В ГДР из руководства ХДС бежали секретари, работавшие под псевдонимами «Кристель», «Герда» и «Уте», состоявшие в браках с уроженцами ГДР.
 Инга Г. и Хельга Р. — секретарши высокопоставленных деятелей ФРГ. В 1979 году срочно отозваны в ГДР после провала разведки.
 Энн-Кристин Боуэн — сотрудница Службы безопасности штаб-квартиры НАТО. Подданная Великобритании.
 Лотта Бургхоф — секретарь Министра иностранных дел ФРГ. Завербована Отто Зайделем, с которым обвенчалась.

Известные агенты программы 
 Розалия Кунце — секретарь при одном из сотрудников министерства обороны ФРГ, передавая большое количество ценных документов. Разрываясь между долгом и чувствами, раскрыла своему бойфренду правду и попала под суд в 1960 году.
 «Феликс» (настоящее имя неизвестно) — один из первых агентов, который в Бонне пытался завербовать секретаря (псевдоним «Норма»), но из-за разрыва отношений вынужден был уехать домой. Позже рекомендовал некую Гудрун, которая работала секретарём при Гансе Глобке, статс-секретаре Конрада Аденауэра.
 Герберт З. — завербовал двух женщин. Первая — Герда О., сотрудница шифровального отдела МИД ФРГ. Передавала информацию из ряда стран мира, в том числе и из США. В Варшаве раскрыла правду агенту разведки ФРГ, однако предупредила Герберта перед этим, что позволило ему уйти в ГДР. Вторая — Инга, с которой познакомился в Болгарии. Работала в ведомстве федерального канцлера, снабжала разведку ценной информацией. Зарегистрировала брак в загсе ГДР, однако страницу с записью удалили.

В культуре 
 Телесериал «Германия-83» (2015).  сыграл роль главного героя, агента Штази Мартина Рауха, который в типичном стиле «Ромео» соблазняет Линду Зайлер (роль исполнила Никола Кастнер), секретаря в штаб-квартире НАТО.
 Фильм «Ромео» (2001, режиссёр Гермина Хунтгебурт), отмечен премией Grimme-Preis в 2002 году. Главную роль агента-«Ромео» сыграл Сильвестр Грот, который женился на информаторше (Мартина Гедек), однако позже развёлся с ней, поскольку она не сообщала ему ничего толкового.
 Фильм «Другая женщина» (2004, режиссёр Маргарета фон Тротта). Роль завербованного секретаря сыграла Барбара Сукова, которая передавала агенту-«Ромео» важные документы.
 Телесериал «Под одним небом» (2017). Агент ГДР Ларс Вебер (роль исполнил Том Шиллинг) соблазняет аналитика Лорен Фабер (София Хелин).
 Документальный сериал «Операция "Ромео"» (1998, ARD).

Примечания

Литература 
 Mirjam Houben: Agentinnen aus Liebe: psychologische Betrachtung der Romeomethode. In: Sven Litzcke (Hrsg.): Nachrichtendienstpsychologie (= Beiträge zur Inneren Sicherheit). Fachhochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung, Brühl/Rheinland 2003, ISBN 3-930732-89-0.
 Elisabeth Pfister: Unternehmen Romeo. Die Liebeskommandos der Stasi.  Berlin 2000, ISBN 3-7466-7033-0.
 Helmut Roewer, Stefan Schäfer, Matthias Uhl: Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert. Herbig, München 2003, ISBN 3-7766-2317-9.
 Nigel West: Historical Dictionary of Sexspionage. Scarecrow, 2009, ISBN 978-0-8108-5999-9.
 

История сексуальности
Разведка в холодной войне
Министерство государственной безопасности ГДР